Basilica del Sacro Cuore di Gesù – chiesa di Hall in Tirol
 Basilica del Sacro Cuore – chiesa di Koekelberg
Basilica del Sacro Cuore – chiesa di Notre Dame (USA)
Basilica del Sacro Cuore – chiesa di Parigi
Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Roma
 Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re – chiesa di Roma
 Basilica del Sacro Cuore – chiesa di Sassari

Pagine correlate 

 Basilica del Sacro Cuore di Gesù